Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Anson d'après le nom de l'amiral britannique George Anson :
 , un vaisseau de ligne de  rang de 60 canons, lancé en 1747, vendu en 1773 ;
 , un cotre de 6 canons, acquis en 1763, vendu en 1174 ;
 , un vaisseau de ligne de  rang de 64 canons, lancé en 1781, transformé en frégate de 44 canons en 1794, coulé en 1807 ;
 , un vaisseau de ligne de  rang de 74 canons, lancé en 1812, affecté au service de port à partir de 1831, démantelé en 1851 ;
 , un cuirassé propulsé à hélice de 91 canons, lancé en 1860, rebaptisé Algiers en 1883 et démantelé en 1904 ;
 , un cuirassé de la classe Admiral, lancé en 1886, vendu en 1909 ;
 HMS Anson, nom proposé pour un croiseur de bataille de la classe Admiral, commandé en 1916, annulé en 1918 ;
 HMS Anson est le premier nom prévu pour le , réattribué à la quatrième unité de la classe ;
 , un cuirassé de la classe King George V (quatrième unité de la classe), lancé en 1940, démantelé en 1957 ;
 , cinquième sous-marin de la classe Astute, quille posée le , mise à l'eau le 19 avril 2021.

Anson